Berwald ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Berwald (1886–1982), schwedische Pianistin und Musikpädagogin 
 Christian August Berwald (1798–1869), schwedischer Geiger und Musikpädagoge
 Christina Sophia Berwald (* 1746; † nach 1840), deutsche Sängerin
 Franz Berwald (1796–1868), schwedischer Komponist
 Hugo Berwald (1863–1937), deutscher Bildhauer 
 Johan Fredrik Berwald (1787–1861), schwedischer Komponist
Julie Berwald (1822–1877), schwedische Sängerin
 Ludwig Berwald (1883–1942), österreichischer Mathematiker
 William Berwald (1874–1963), US-amerikanischer Turner
 William Henry Berwald (1864–1948), deutsch-amerikanischer Musikpädagoge, Dirigent und Komponist
sowie der
 Musikerfamilie Berwald (Familie)

Siehe auch: 
 Beroaldo
 Beerwalde
 Berwalde
 Beerenwalde
 Bärwald
 Bärwalde